Бразильский дровосек-большезуб () — крупный жук из семейства Усачи. Один из крупнейших жуков в мире. Латинское название вида дословно переводится как «крупнозубка оленерогая».

Описание 
Максимальная зарегистрированная длина самца — 178 мм. Имеет относительно короткие усики, но сильно развитые, длинные изогнутые и зубчатые мандибулы.

Личинка развивается в гнилой древесине на протяжении 6 лет.

Ареал 
Неотропическая область Южной Америки: Перу, Бразилия, Французская Гвиана, Колумбия, Эквадор, Боливия.

Примечания

Ссылки 
  Macrodontia cervicornis на coleop-terra.com
 Macrodontia cervicornis на сайте cerambycoidea.com
 www.biolib.cz

Прионины
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1758 году